Hem Communal Cemetery (Noorderdepartement), in de gemeente Hem
 Hem Communal Cemetery (Somme), in de gemeente Hem-Hardinval
 Hem Communal Cemetery (Nord)